Gadopsis är ett släkte av fiskar. Gadopsis ingår i familjen Percichthyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Gadopsis